Security (englisch für „Schutz, Sicherheit“) steht für:

 IT-Security, siehe Informationssicherheit
 Security oder Wachdienst, Sicherheitsdienstleistungen, siehe Sicherheitsdienst
 Security, Maßnahmen zum Schutz vor böswilliger Absicht (im Unterschied zur Betriebssicherheit), siehe Sicherheit #Safety vs. Security
 Security (Messe), weltgrößte Messe für Sicherheits- und Brandschutztechnik in Essen (ab 1974)

Werktitel:
 Security, Zusatzname zu einem Musikalbum von Peter Gabriel (1982), siehe Peter Gabriel (Security)
 Security (Film), US-amerikanischer Thriller von  Alain Desrochers (2017)

geografisch:
 Security (Colorado), Ort in den USA
 Security (Louisiana), Ort in den USA
 Security (Maryland), Ort in den USA
 Security (Texas), Ort in den USA
 Security Acres, Ort in Arizona, USA
 Security Bay, Bucht der Doumer-Insel im Palmer-Archipel, Antarktis

Siehe auch:
 Security Service (britischer Inlandsgeheimdienst MI5)

 Sécurité (Seefunk-Sicherheitsmeldung)
 Securitas (Begriffsklärung)
 Sicherheit (Begriffsklärung) – Safety (englische Entsprechung)